Les articles suivants sont des listes d'haplogroupes de l'ADN du chromosome Y humain trouvés dans des populations et divers groupes ethniques par régions ou  continents autour du monde et basés sur des études scientifiques y afférentes et des échantillons relevés sur des individus identifiés par zone géographique ou par leur désignation linguistique.

Général
Haplogroupes Y-ADN par groupes ethniques

Europe
Haplogroupes Y-ADN dans les populations de l'Europe

Proche-Orient
Haplogroupes Y-ADN dans les populations  du Proche-Orient

Afrique du Nord
Haplogroupes Y-ADN dans les populations de l'Afrique du Nord

Afrique subsaharienne
Haplogroupes Y-ADN dans les  populations d'Afrique SubSaharienne

Caucase
Haplogroupes Y-ADN dans les populations du Caucase

Asie du Sud
Haplogroupes Y-ADN dans les populations d'Asie du Sud

Extrême-Orient
Haplogroupes Y-ADN dans les populations d'Asie de l'Est et du Sud-Est

Asie centrale et Sibérie
Haplogroupes Y-ADN dans les populations d'Asie Centrale et du Nord

Océanie
Haplogroupes Y-ADN dans les populations d'Océanie

Amériques
Haplogroupes Y-ADN chez les peuples Indigènes d'Ameriques

France
Haplogroupes Y-ADN par département

Voir aussi 

Origine africaine de l'homme moderne
 Haplogroupes Y-ADN par pays

Liens Externes 
ISOGG Y-DNA Haplogroup Tree
Map of Y Haplogroups
Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by region in percentage

Haplogroupe humain